Das J. P. Morgan Tournament of Champions  2023 fand vom 18. bis 26. Januar 2023 in der Grand Central Station in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Ali Farag bei den Herren und Nouran Gohar bei den Damen. Farag trat aufgrund einer Knieverletzung nicht erneut an. Im Finale bei den Herren trafen der an Position vier gesetzte Diego Elías und der an Position fünf gesetzte Marwan Elshorbagy aufeinander. Elías gewann die Partie mit 11:2, 11:6 und 11:4 und sicherte sich so seinen 13. Titelgewinn auf der World Tour. Bei den Damen profitierte Nour El Sherbini im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielerinnen von der verletzungsbedingten Aufgabe der Weltranglistenersten Nouran Gohar, die beim Stand von 11:9 und 3:1 für El Sherbini die Partie vorzeitig beenden musste.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Dillon Huang bei den Herren sowie Caroline Fouts bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 180.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2023
PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Sportveranstaltung in Manhattan